Сегунда 1944/1945 () — 14-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. В чемпионате приняли участие 14 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Второй дивизион Испании 1944/45 на lafutbolteca.com  

1944/1945
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1944 году
Спорт в Испании в 1945 году